Deux-Août ou II-Août ou 2-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans accent circonflexe ou sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

2 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 

 Le , peu avant le début de la première Guerre mondiale : 
 Début de la mobilisation française de 1914, rappelé notamment dans la ville de casernement de Montluçon dans l'Allier.
 Le  vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération de Combourg en Ille-et-Vilaine par les soldats américains appartenant au CCA de la  blindée US.
 Fin de la libération de Tessy-sur-Vire dans la Manche par trois unités américaines.
 À Saint-Barthélémy dans la  Manche : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :
En espagnol, « 2 de Agosto » ou « Dos de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle et Privada) 2 de Agosto, à San Andrés Tuxtla, dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffre

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
02